Robert Rich si può riferire a:
 uno degli pseudonimi di Dalton Trumbo usato per firmare alcune sue opere durante il maccartismo
 Robert Rich – musicista new age-ambient attivo dagli anni 80.
 Robert Rich, I conte di Warwick
 Robert Rich, II conte di Warwick
 Robert Rich, III conte di Warwick